Langhayder (auch Langhaider) ist der Familienname folgender Personen:

 Konstantin Langhayder (1726–1787), oberösterreichischer Benediktiner und Kirchenrechtler
 Sylvester Langhayder (1717–1795), oberösterreichischer Benediktiner und Jurist